Mühlreith bezeichnet folgende Orte:

 Mühlreith (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft der Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Mühlreith (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ortschaft der Gemeinde Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark